Сергей Геннадьевич Хорохордин (р. 9 октября 1985 года, Барнаул, СССР) — российский спортсмен-гимнаст, мастер спорта международного класса, чемпион Европы в командных соревнованиях 2006 и 2008 года, вице-чемпион мира в команде 2006 года, абсолютный чемпион России 2006 года, обладатель Кубка России по спортивной гимнастике 2007 года, член олимпийской команды России 2008 года, участник Олимпийских игр в Пекине 2008 года (5 место в многоборье)

Первый тренер — Леонид Монарёв, затем занимался у Евгения Кожевникова.

Результаты

Ссылки 
 С. Хорохордин на сайте FIG
 Профиль на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Сергей Хорохордин на сайте Алтайского края

Родившиеся в Барнауле
Гимнасты России
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы России по спортивной гимнастике